Ел Зорал има више значења:

 Ел Зорал (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Зорал (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зорал (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику